Kamdem peut désigner un patronyme; un nom de famille; fréquent chez les Bamiléké.

Patronyme 
 Mathurin Kamdem, (1964,...), homme d'affaires camerounais, fondateur de Craft Contractors et de Craft development. Il est aussi le promoteur du Douala Grand Mall
 Dieudonné Kamdem, entreprenr et homme politique camerounais.

Toponymes 
 ...